Guinea kan syfta på:

 Guinea (mynt) – ett brittiskt guldmynt som var i omlopp 1663 till 1816

Geografi

Afrika
 Guinea – en suverän stat och republik i Västafrika 1958–
 Franska Guinea – en fransk besittning i Västafrika 1894–1958
 Guinea-Bissau – en stat i Västafrika 1973/1974–
 Portugisiska Guinea – en portugisisk besittning 1400-talet–1974
 Ekvatorialguinea – en stat i Västafrika 1968–
 Spanska Guinea – en spansk besittning 1926–1968
 Guinea (region) – det traditionella namnet för regionen på Västafrikas sydliga kust mot Atlanten
 Guineabukten – den del av Atlanten som bildar en stor bukt på Afrikas västkust

Asien
 Nya Guinea – en ö belägen norr om Australien.
 Papua Nya Guinea – en stat på del av ön Nya Guinea